Jasen je lahko:
 Jasen, občina Domžale
 Jasen, občina Ilirska Bistrica
 Jasen, Črna gora